Dispio är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Hartman 1951. Dispio ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Dispio